Karl Adam – allenatore di canottaggio tedesco
Karl Adam – calciatore tedesco
Karl Adam – teologo tedesco